Лала́нд ():

  (1867—1963) — французский философ.
 Лаланд, Жозеф Жером Лефрансуа де (1732—1807) — французский астроном.
 Лаланд, Кевин (род. 1987) — белорусский хоккеист канадского происхождения, вратарь.
 Лаланд, Люк Франсуа (1752—1805) — французский религиозный деятель.

Другое 
 Лаланд — небольшой ударный кратер в центральной части видимой стороны Луны на восточной границе Моря Островов.
 Лаланд 21185 — звезда в созвездии Большая Медведица.

См. также 
 Сен-Совёр-Лаланд — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Премия имени Лаланда Парижской АН

Примечания